Владимир Сергеевич Могильников (род. 29 сентября 1946, Тула, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, Мэр Тулы с 12 ноября 2005 по 3 марта 2010 года, кандидат педагогических наук.

Биография 
Владимир Могильников родился в Туле, в семье рабочих. Он окончил 9 классов школы № 21 и позже работал токарем на заводе «Штамп». С 1965 по 1968 год служил в пограничных войсках КГБ СССР. После службы Владимир Могильников работал слесарем на «Тульском комбайновом заводе», при этом учился в школе рабочей молодежи № 5, где закончил 11 классов.

В 1971 году его избрали секретарем комитета ВЛКСМ ТуКЗ. С 1971 по 1976 учился в Тульском филиале Всесоюзного финансово-экономического института. В 1976 году стал заведующим ЖКО Пролетарского райисполкома, а в 1979 году был избран заместителем председателя райисполкома. С 1982 года работал на «Тулачермете», где в 1986 году стал заместителем генерального директора предприятия по общим вопросам и быту.

В 1989 году Владимира Могильникова избрали председателем исполнительного комитета Пролетарского районного Совета народных депутатов Тулы. С 1992 года стал главой администрации Пролетарского района Тулы. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию, кандидат педагогических наук. С 13 июля 2005 года избран исполнительным директором управы — первым заместителем главы города Тулы. С 12 ноября 2005 года стал главой муниципального образования «Город Тула» и председателем Тульской городской думы.

3 марта 2010 года в ходе заседания президиума политсовета партии «Единая Россия» Владимир Могильников подал в отставку. Причиной ухода он назвал нежелание принимать участие в предвыборной грязи, а также из-за поступавших в его адрес угроз.

С 2012 года Почётный президент Федерации бокса Тульской области.

Награды

правительственные 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1971)
 Орден Дружбы (1996)
 Почётный работник общего образования Российской Федерации (2000)
 Орден Почёта (2002)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007)

общественные 
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского (2000, РПЦ)
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (2004, РПЦ)
 Медаль «За ратную доблесть» (2005, Всероссийская общественная организация «Боевое братство»)
 Почётный гражданин Тулы (с 13 июля 2005)

Примечания 

Почётные граждане Тулы
Депутаты Тульской городской думы